Анден (, ):

Персоналии 
 Анден, Мини (род. 1978) — шведская фотомодель и актриса.
 Анден, Франсуа (род. 1978) — камерунский и мексиканский футболист.

Топоним 
 Анден — коммуна в Бельгии, провинция Намюр